Менингитофобия (также страх менингита, боязнь менингита) — страх заболеть менингитом. Следует отличать от энцефалитофобии (страх заболеть энцефалитом). Также связана с нозофобией. Разница между менингитофобией и энцефалитофобией заключается в конкретности заболевания (менингитофобия сопровождается страхом заболеть менингитом, а энцефалитофобия энцефалитом).

Этиология 
Причинами менингитофобии могут являться:
 Негативный опыт. Менингитофобия, как правило, появляется после заболевания менингитом.

Симптомы 
При менингитофобии бывают:
 Чувство тревоги. При упоминании про менингит в разговорной речи возникает чувство тревоги, а в тяжёлых случаях паническая атака.
 Страх услышать диагноз. Менингитофоб старается избегать постановления диагноза такими способами, например, скрыванием симптомов менингита от окружающих, а если врач подтвердит диагноз, то и вовсе отрицает реальный диагноз, таким образом, тратя драгоценное время, которое можно было потратить на лечение болезни.

См. также 
 Менингит
 Фобия
 Энцефалитофобия

Фобии
Специфические фобии